Le mot style possède plusieurs significations.

Sens concrets 
 dans le domaine de l'écriture, un style est un poinçon permettant d'écrire en gravant de l'écorce, de la cire, de l'écaille, etc.
 par métaphore, le style désigne aussi :
 en gnomonique, le style est la tige, parfois décorée, faisant ombre sur la table d'un cadran solaire ;
 en botanique le style est la partie effilée qui prolonge l’ovaire du pistil et se termine en stigmate.

Sens abstraits 
 en architecture, le style architectural est l'ensemble des caractéristiques d'une période de l'architecture ;
 en littérature, le style est une façon de traiter le texte propre à un écrivain.
 dans le domaine de l'ameublement, on parle des styles de mobilier.
 en linguistique, le style est l'ensemble des procédés d'expression employés dans le discours ; il est l'objet d'étude de la stylistique ;
 la rhétorique fait usage de figures de style ;
 en sciences de l'information et des bibliothèques, on parle de style pour définir le format éditorial d'un document, comme l'APA style
 par extension, c'est le nom donné à une balise placée dans un document numérique pour identifier des éléments d'information et, accessoirement, leur donner une mise en page et une typographie ;
 en typographie, une feuille de style assure la relation entre le fond du document et sa forme visuelle.

Autres 

 Style, album de Namie Amuro sorti en 2003.
 Style. est le  de la chanteuse japonaise Kana Nishino.
 Style, une chanson de Taylor Swift.